Pomona oder Pomoná steht für:

 Pomona (Göttin), römische Göttin des Obstsegens
 Pomoná, Ruinenstätte der Maya im Bundesstaat Tabasco, Mexiko
 Pomona-Plateau, Hochebene auf Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Pomona (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift (1783–1784)
 Pomona (Oper), Oper von Reinhard Keiser (1702)
 Groupe Pomona, französisches Lebensmittelgroßhandelsunternehmen
 (32) Pomona, Asteroid

Pomona ist der Name folgender geografischer Objekte:

in Australien:
 Pomona (Queensland)

in Argentinien:
 Pomona (Río Negro)

in Deutschland:
 Pomona (Neuss), Stadtteil von Neuss, Nordrhein-Westfalen

in Ecuador:
 Pomona (Pastaza), Ortschaft und Parroquia rural in der Provinz Pastaza

in Namibia:
 Pomona (Namibia), Geisterstadt

in den Vereinigten Staaten:
 Pomona (Georgia)
 Pomona (Illinois)
 Pomona (Kalifornien), Stadt im Los Angeles County
 Pomona (Kansas)
 Pomona (Maryland)
 Pomona (Michigan)
 Pomona (Missouri)
 Pomona (New Jersey), Stadt im Atlantic County
 Pomona (New York)
 Pomona (North Carolina)
 Pomona (Cumberland County, Tennessee)
 Pomona (Dickson County, Tennessee)
 Pomona (Texas)
 Pomona (Washington)
 Pomona Heights (New York)
 Pomona Heights (Washington)
 Pomona Park, Stadt im Putnam County, Florida
 Pomona Road, Tennessee

Siehe auch:
 Pomona Island